Paravitrea andrewsae är en snäckart som först beskrevs av W. G. Binney 1879.  Paravitrea andrewsae ingår i släktet Paravitrea och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
andrewsae